Didier Deschamps, ex calciatore e allenatore di calcio francese;
Emile Deschamps, poeta del Romanticismo;
Eustache Deschamps (1346-1406), poeta del medioevo;
Gaston Deschamps, (1861-1931) archeologo, scrittore e giornalista francese;
Jean-Pierre Barillet-Deschamps, architetto;
Nicolas Deschamps, (1797-1873) gesuita, saggista e scrittore francese;
Pierre Deschamps, diplomatico e golfista;
Yannick Deschamps, motociclista.

Altro
Stadio Abbé-Deschamps: impianto sportivo francese.